

Acronimi 
 DAU – Documento Amministrativo Unico

Codici 
 DAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daru (Papua Nuova Guinea)
 dau – codice ISO 639-3 della lingua daju dar sila

Persone 
 Dau, soprannome di Lev Davidovič Landau (1908-1968) – fisico sovietico
 Chok Dau (1998) – calciatore sudsudanese
 Lorima Dau (1983) – calciatore figiano

Altro 
 Dau o dahu – animale leggendario conosciuto nell'area francofona europea
 Dau – arma da taglio
 Dau o dhow – tipo di barca a vela
 DAU – targa automobilistica di Daun (Germania)
 Dau Air – compagnia aerea tedesca
 Palazzo Dau – palazzo di Sassari